Franciaország
Touzac, település Charente megyében
Touzac, település Lot megyében